Le Ballon d'or 2018 est la  du Ballon d'or. Organisé par le magazine France Football, il récompense le meilleur footballeur de l'année 2018. Au cours de la même cérémonie et pour la première fois, il est également décerné un Ballon d'or féminin pour la meilleure footballeuse et le trophée Kopa pour le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année.

Ballon d'or 

Les 30 nommés sont connus le , et les résultats le .

Le lauréat est le Croate Luka Modrić, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et finaliste de la Coupe du monde 2018 avec la Croatie (où il obtient le titre de meilleur joueur de la compétition). Cristiano Ronaldo, pourtant deuxième, n'est pas présent lors de la cérémonie de remise de prix.

Modrić est le premier joueur croate à recevoir le Ballon d'or (Davor Šuker est arrivé second derrière Zinédine Zidane, lors du Ballon d'or 1998) et du temps où la Croatie faisait partie de la Yougoslavie, aucun joueur de ce pays ne l'avait non plus remporté.

C'est la dixième fois consécutive qu'il revient à un joueur évoluant en Liga espagnole ; les 9 précédents Ballons d'or avaient été partagés entre Lionel Messi évoluant au FC Barcelone avec 5 trophées (2009, 2010, 2011, 2012 et 2015), et Cristiano Ronaldo jouant au Real Madrid, récipiendaire de 4 Ballons d'or (2013, 2014, 2016 et 2017). Avec 11 Ballons d'or en 63 éditions, le Real rejoint le Barça au nombre de lauréats. Depuis sa création en 1956, 22 Ballons d'or évoluaient en Liga espagnole lors du sacre du joueur ; ce qui constitue un record parmi les autres championnats.

Classement

Classement par confédération
Toutes les confédérations ont le même top 5 que le classement final, mais pas dans le même ordre, à l'exception de l'AFC qui classe Mohamed Salah , à la place de Lionel Messi.Luka Modrić est à la  sur tous les continents, sauf en Amérique du Sud et en Océanie où se sont respectivement Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo qui sont en tête.

Détail des votes
Pour établir le classement, à partir de la liste des 30 joueurs finalistes, chaque juré en désigne 5 qu'il considère comme les plus méritants et leur attribue des points : 6, 4, 3, 2 et 1.

Les journalistes de 25 pays ont le même Top 5 que celui du classement final mais seul le sud-coréen a le "quinté" dans l'ordre.

Sur les 180 votants, Luka Modrić se classe 79 fois à la première place, soit près de 44% de . Viennent ensuite Antoine Griezmann (29 fois), Cristiano Ronaldo (22), Kylian Mbappé (19) et Lionel Messi (12).

Nota : bien que se trouvant dans la liste des 30 joueurs retenus par France Football, Isco et Hugo Lloris ne figurent pas dans ce tableau car ils n'ont reçu aucun point.

Ballon d'or féminin 

2018 est la première année où un ballon d'or féminin est attribué. Les quinze joueuses sélectionnées sont connues le 8 octobre 2018.

Le 3 décembre, la joueuse norvégienne Ada Hegerberg, évoluant à l'Olympique lyonnais, est élue Ballon d'or féminin. Avec son club, elle a remporté le Championnat de France, la Ligue des champions et a été finaliste de la Coupe de France. Elle a aussi terminé deuxième du prix UEFA de la meilleure joueuse et troisième du prix de la meilleure footballeuse FIFA de l'année 2018.

Elle devance de peu la Danoise Pernille Harder, élue meilleure joueuse par l'UEFA en 2018 et évoluant au VfL Wolfsbourg  avec lequel elle a remporté le Championnat d'Allemagne, la Coupe d'Allemagne et a été finaliste de la Ligue des champions.

Trophée Kopa

Cérémonie 
La cérémonie se déroule au Grand Palais de Paris le . Elle est présentée par David Ginola sur la chaîne L'Équipe de  à . Dans la journée, les premiers noms sont révélés à partir de . La soirée réunit  de téléspectateurs, soit  de part d'audience (dont  des hommes de moins de cinquante ans), avec un pic enregistré à  à .

Le disc jockey Martin Solveig, a animé musicalement la cérémonie, et a demandé à Ada Hegerberg — la lauréate du Ballon d'or féminin — de danser un twerk avec lui ; ce qui provoqua une polémique et contraignit le DJ à s'excuser.

Voir aussi 
Ballon d'or
Ballon d'or féminin
Ballon d'or féminin 2018

Notes et références

Notes

Références 

Ballon d'or
Football en 2018
Sport en octobre 2018
Sport à Paris en 2018
Grand Palais (Paris)
Émission diffusée sur L'Équipe